

Кишкино — присілок, Устюженський район, Вологодська область
 Кишкино — присілок, Щолковський міський округ, Московська область